Сердюк, Михаил Иванович  (род. 20 мая 1976, Сургут, РСФСР, СССР) — депутат Государственной Думы 6-го созыва от Справедливой России, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Руководитель регионального отделения Справедливой России в ХМАО-Югре. Кандидат от СР на должность губернатора ХМАО-Югры в 2015 году Член Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Биография 
Окончил сургутскую среднюю школу № 27. В 1999 году с отличием защитил диплом Тюменского государственного нефтегазового университета по специальности «Экономика и управление на предприятии ТЭК». Продолжил обучение по программе МВА в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в Москве. Защитил диплом МВА в Swiss Business School в г. Цюрихе (Швейцария).

Ещё во время учёбы занялся предпринимательской деятельностью в строительной сфере. Начинал с небольших проектов по строительству жилья. Через некоторое время компании Сердюка удалось закрепиться на строительном рынке Югры и принять участие в реализации социальных программ по переселению жителей ветхого фонда.

Начало политической деятельности 

В 2003 году, в 27 лет, в качестве самовыдвиженца баллотировался в состав Тюменской областной думы. С минимальным отрывом уступил известному в регионе руководителю градообразующего предприятия.
В 2004 году занял должность первого зама управляющего областного Фонда развития жилищного строительства в Тюменской области.

В 2005 году выступил инициатором создания в ХМАО регионального отделения Политической Партии «Родина» (впоследствии — «Справедливая Россия»), которое возглавляет по настоящий момент. Входит в состав Центрального Совета партии «Справедливая Россия».

В марте 2011 года одержал победу на региональных выборах депутатов думы ХМАО. В региональном парламенте занимался антикоррупционной экспертизой строительного сектора и модернизацией коммунальных служб Югры.

Работа в Государственной Думе VI созыва 
В 2011 году избран депутатом Государственной Думы РФ VI созыва, вошел в комитет по бюджету и налогам. 20 ноября 2015 года назначен заместителем председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Среди законодательных инициатив Сердюка:

— создание госкомиссии по контролю за эффективным размещением средств Фонда национального благосостояния;

— отмена процедуры назначения сити-менеджеров.

— полная амнистия капиталов, возвращающихся в Россию.

— увеличение размера доходов с 60 млн до 120 млн рублей для предприятий, имеющих право работать по упрощенной системе налогообложения.

— ввод разрешения на ввоз незарегистрированных в РФ лекарств в объёме, необходимом для лечения больных орфанными (редкими) заболеваниями.

Сердюк является автором нашумевшего законопроекта о журналистском иммунитете, отклоненного парламентским большинством. Инициатор обращения депутатов Госдумы к президенту с предложением восстановить в России звание «Мать-героиня».

Выборы губернатора ХМАО-Югры — 2015 
В 2015 году являлся кандидатом от «Справедливой России» на должность губернатора ХМАО-Югры. Был включен президентом РФ Владимиром Путиным в окончательный список из трех претендентов на пост главы округа, представленный для голосования депутатам Думы ХМАО.

Агитационная кампания Сердюка «Зима близко», построенная на основе сюжета популярного сериала «Игра престолов» и адаптированная к социальным проблемам ХМАО-Югры, стала одной из самых ярких губернаторских кампаний в России. Нестандартные по подаче информации агитационные ролики Сердюка собрали в целом более 1 млн просмотров в Youtube.

Кампания Сердюка сопровождалась скандалами. Так, местный телеканал «Югра» отказал Сердюку в проведении дебатов. Кандидат обращался в телекомпанию с депутатским запросом о дебатах. Однако в «Югре» ответили, что сетка вещания канала была сформирована заранее и её изменение «не является возможным». Кроме того, за месяц до голосования, в родном городе Сердюка, Сургуте, были сняты все его агитационные баннеры. Они не провисели и недели. Один из источников Znak.com объяснил, что руководство рекламного агентства, разместившего баннеры, не захотело проблем с администрацией города, которая с самого начала настаивала на их демонтаже.

Увлечения 
Долгие годы занимался стендовой стрельбой и даже был отмечен наградой Федерации стрелкового спорта МВД РФ. Предпочитает зимние виды спорта и внутренний туризм, увлекается охотой и рыбалкой.

Примечания 

Члены «Справедливой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва